Займовский:
 Александр Семёнович Займовский (1905—1991) — советский физик, сын С. Г. Займовского
 Семён Григорьевич Займовский (1868—1950) — русско-советский писатель и переводчик, отец А. С. Займовского